Джон Джозеф Хопфилд (; род. 15 июля 1933 года) — американский учёный, в основном известный как изобретатель ассоциативной нейронной сети в 1982 году. Эта сеть известна под названием сети Хопфилда.

Член Национальной академии наук США (1973).

Биография 
Получил докторскую степень по физике в Корнеллском университете в 1958 году. В течение двух лет проработал в теоретической группе Bell Laboratories, а затем работал на факультетах Калифорнийского университета в Беркли, Принстонского университета и Калифорнийского технологического института.

В 2001 году он был награждён медалью Дирака за вклад в развитие понимания биологии как физического процесса. В 2006 году он был президентом Американского физического общества.

Его студентами были  и .

Награды 
 1968 — Стипендия Гуггенхайма
 1969 — Премия Оливера Бакли
 1983 — Стипендия Мак-Артура
 1983 — Премия Макса Дельбрюка
 1997 — Neural Networks Pioneer Award
 2001 — Медаль Дирака
 2002 — Премия Гарольда Пендера
 2005 — Премия Альберта Эйнштейна
 2012 — 
 Медаль Бенджамина Франклина Института Франклина (2019)

Основные публикации 
 "The Contribution of Excitons to the Complex Dielectric Constant of Crystals" (1958)
 "Electron transfer between biological molecules by thermally activated tunneling" (1974)
 "Kinetic Proofreading: a New Mechanism for Reducing Errors in Biosynthetic Processes Requiring High Specificity" (1974)
 "Neural networks and physical systems with emergent collective computational abilities" (1982)
 "Neural computation of decisions in optimization problems" (1985)

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте Принстонского университета

Физики США
Исследователи искусственного интеллекта
Выпускники Суортмор-колледжа
Стипендиаты Мак-Артура
Награждённые медалью Дирака
Награждённые медалью Бенджамина Франклина (Институт Франклина)
Лауреаты премии Гарольда Пендера
Лауреаты премии Альберта Эйнштейна
Члены Национальной академии наук США
члены Американского философского общества
Президенты Американского физического общества
Выпускники Корнеллского университета
Стипендиаты Гуггенхайма
Лауреаты премии Фрэнка Розенблатта
Пионеры нейронных сетей